Стокгольм 1905 — 5-й по счету турнир северных стран. В соревновании приняли участие 6 шахматистов, представлявших скандинавские страны. Турнир проводился в 2 круга. Победу одержал шведский шахматист О. Свенссон, намного опередивший остальных участников. Это был крупнейший успех в его карьере. Любопытно, что в первом круге он проиграл белыми своим основным конкурентам, однако во втором круге смог набрать 4½ из 5 и взять у обоих обидчиков реванш черными.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Спортивные соревнования в Стокгольме
Шахматные турниры в Швеции
1905 год в шахматах